Завали́шин (Завалішин) — прізвище. Відомі носії:

 Завалишин Анатолій Павлович (1933–2011) — заступник начальника космодрому Байконур (1986–1988), лауреат Державної премії СРСР (1981).
 Завалішин Дмитро Іринархович

Завалишина
 Завалишина Марія Семенівна (1903–1991) — український композитор, педагог.